Das Tal steh für folgende Werke:

 Das Tal (Kuhn), Romanserie von Krystyna Kuhn (2010–2013)
 Das Tal. Auf den Spuren der Pharaonen, Roman von Philipp Vandenberg (1992)

Siehe auch:
 Das verlorene Tal, deutsch-schweizerischer Film von Edmund Heuberger (1934)
 Das vergessene Tal, britisch-US-amerikanischer Film von James Clavell (1971)
 Das finstere Tal, österreichisch-deutscher Film von Andreas Prochaska (2014)